Zwei Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Telemachus nach Telemachos, einer Gestalt der griechischen Mythologie

HMS Telemachus (1917) war ein Zerstörer der R-Klasse, lief 1917 vom Stapel und wurde 1927 verkauft.
HMS Telemachus (P321) war ein U-Boot der Taciturn-Klasse (T-Klasse), lief 1943 vom Stapel und wurde 1961 verschrottet.

Telemachus